Прон:

 Прон, Луи Эктор (1817—1902) — французский художник-пейзажист.
 Прон () — коммуна в Германии.
 ПРОН — Пролетарская революционная организация, Непал.
 Прон (pron, pr0n) — эвфемизм, обозначающий порнографию.